Xinhua Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinhua Qu (härad i Kina, Hebei, lat 38,07, long 114,47), 
 Xinhua Qu (härad i Kina, Hebei, lat 38,32, long 116,87), 
 Xinhua Qu (härad i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar